Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1965 — двадцать пятый чемпионат СССР по шахматам среди женщин. Проходил с 15 ноября по 15 декабря в Бельцах.

Главный судья турнира — Арон Абрамович Богатин.

Финал — 20 участниц. Порядок проведения: 2 полуфинала — Минск и Днепропетровск (соответственно 2 и 3 победительницы допускались в финал), отборочные турниры ДСО «Буревестник» (3 призёра допускались в финал), «Спартак» (3) и ЦДСА (2). Без отбора допущены Т. Затуловская, М. Раннику, Е. Рубцова, а также шахматистки, занявшие 3-е места в Днепропетровске и 4-е чемпионате ДСО «Труд». На протяжении 10 туров лидировала Клара Скегина, но проиграла на финише 2 партии и не попала в число призёров.

Чемпионкой страны впервые стала 27-летняя Валентина Козловская — 13½ очков (+10 -2 =7); 2-е место заняла Татьяна Затуловская — 13 очков; 3-е — Маая Раннику — 12½ очков.

Ход чемпиона страны впервые освещался в специальных бюллетенях.

В чемпионате играли мать и дочь: 18-летняя Елена Рубцова обыграла свою мать 56-летнюю Ольгу Рубцову.

Примечательные партии 
Т. Затуловская — М. Раннику

Таблица

Литература 
 
 Журнал «Шахматы в СССР», Номер 3, март 1966 года.

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1965 год в шахматах
Спорт в Бельцах
Ноябрь 1965 года
Декабрь 1965 года
1965 год в Молдавии
Чемпионаты СССР в 1965 году